De nombreuses églises sont nommées « église du Sacré-Cœur » en référence au Sacré-Cœur. Certaines ont été érigées :
 en  ;
 en .
Parmi les autres, on trouve :

Allemagne 
 l'église du Sacré-Cœur, à Berlin-Prenzlauer Berg ;
 l'église du Sacré-Cœur, à Berlin-Zehlendorf ;
 l’église du Sacré-Cœur, à Coblence ;
 l’église du Sacré-Cœur, à Mayence ;
 l’église du Sacré-Cœur, à Munich.

Belgique 
 l'église du Sacré-Cœur, à Arlon ;
 l'église du Sacré-Cœur, à Barvaux-sur-Ourthe ;
 l'église du Sacré-Cœur, à Bruges ;
 l'église du Sacré-Cœur, à Bruxelles ;
 l'église du Sacré-Cœur de Cointe (Liège) ;
 l'église du Sacré-Cœur de l’Ermite ;
 l'Église du Sacré-Cœur de Mouscron ;
 l'église du Sacré-Cœur de Saint-Servais (Namur);
 l'église du Sacré-Cœur de Robermont (Liège) ;
l'église du Sacré-Cœur, à Hasselt.

Bosnie-Herzégovine 
l'Église du Sacré-Cœur-de-Jésus, à Doboj ;
l'Église du Sacré-Cœur-de-Jésus, à Donji Crnač, sur le territoire de la Ville de Široki Brijeg.

Chine 
 l'église du Sacré-Cœur, à Dalian.

États-Unis 
 l'église du Sacré-Cœur, à Port Gibson.

Fidji 
 l'église du Sacré-Cœur, à Levuka.

France 
 l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt ;
 l’Église du Sacré-Cœur d'Aurillac ;
 l’église du Sacré-Cœur du Blanc-Mesnil ;
 l’église du Sacré-Cœur de Bordeaux ;
 l’église du Sacré-Cœur de Cholet ;
 l'église du Sacré-Cœur de Colombes ;
 l’église du Sacré-Cœur de Dijon ;
 l’église du Sacré-Cœur d’Eaubonne ;
 l'église du Sacré-Cœur de Balata à Fort de France
 l’église du Sacré-Cœur de Gentilly (Cité internationale universitaire de Paris) ;
 l’église du Sacré-Cœur de Janval, à Dieppe ;
 l’église du Sacré-Cœur de Lille ;
 l'église du Sacré-Cœur de Louverné ;
 l’église du Sacré-Cœur de Lyon ;
 l’église du Sacré-Cœur de Metz (appelée aussi église Saint-Fiacre) ;
 l’église du Sacré-Cœur de Moulins ;
 la chapelle du Sacré-Cœur des Feuillants de Poitiers ;
 l'église du Sacré-Cœur de Reims ;
 l’église du Sacré-Cœur de Rodez ;
 l’église du Sacré-Cœur de Saint-Étienne ;
 l’église du Sacré-Cœur de Saint-Leu ;
 l’église du Sacré-Cœur du Sart, quartier de Villeneuve-d'Ascq ;
l'Église du Sacré-Cœur de Sète ;
 l'église du Sacré-Cœur de Vesoul ;
 l'église du Sacré-Cœur de Tourcoing ;
 l'église du Sacré-Cœur de Faches-Thumesnil.

Guyana 

 l’église du Sacré-Cœur de Georgetown.

Hongrie 
 l’église du Sacré-Cœur de Budapest.

Italie 
 l'Église du Sacré-Cœur de Rome ;
 l’église du Sacré-Cœur de Bolzano ;
 l’église du Sacré-Cœur de Triante, quartier de Monza.

Monaco 
 l’église du Sacré-Cœur.

Portugal 
 l'Église du Sacré-Cœur de Jésus en Ermesinde

Russie 
 l’église du Sacré-Cœur de Samara ;
 l'église du Sacré-Cœur de Kirov.

Suisse 

 l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds ;
 l’église du Sacré-Cœur de Genève ;
 l’église du Sacré-Cœur de Sion.

Tunisie 
 l’église du Sacré-Cœur de Tunis.

Voir aussi 
On trouve également sous le vocable plus long de Sacré-Cœur-de-Jésus :
 une église du Sacré-Cœur-de-Jésus à Nanning en Chine ;
 une église du Sacré-Cœur-de-Jésus à Molfetta en Italie ;
 une église du Sacré-Cœur-de-Jésus à Vilnius en Lituanie ;
 une église du Sacré-Cœur-de-Jésus à Marsa, à l'île de Malte ;
 une église du Sacré-Cœur à Kirov, en Russie.

Références 

Sacré-Cœur